Pteranodon (Lat: asa sem dente) foi um réptil pré-histórico voador da ordem Pterosauria, que viveu no fim do período Cretáceo, na região da atual América do Norte. Foi um dos maiores pterossauros que existiram, com cerca de 7,5 m de envergadura.

A descoberta de peixes fossilizados no estômago de um pterodonte mostra que eram piscívoros e provavelmente habitantes das zonas oceânicas. O tamanho das suas asas sugere que o pterodonte, em vez de bater as asas frequentemente, voasse por deslizamento aproveitando as plumas térmicas, como os albatrozes atuais. Uma das características mais marcantes dos pterodontes é a crista que tinham na cabeça. As funções desta estrutura são desconhecidas, mas foram sugeridas duas hipóteses: para uso tipo lastro ou em rituais de acasalamento.

O Pteranodon mergulhava ao mar para apanhar peixes, como algumas aves marinhas fazem. Provavelmente, ao mergulhar, alguns eram pegos por Elasmosaurus, Mosasaurus ou Plesiosaurus.

As diferentes espécies do gênero
Pteranodon distinguem-se pela forma e tamanho da crista.

Ver também 
 Movimento vertical do ar

Pterossauros
Répteis do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 1876